Tokió, Japán fővárosa

 Amerikai Egyesült Államok
 Tokio (Észak-Dakota)
 Tokio (Texas)
 Tokio (Washington)

Zene
 Tokyo vonósnégyes, japán–amerikai vonósnégyes (1969–2013)
 Tokio, orosz együttes
 Tokio, japán együttes
 Tokio, a japán Tokio albuma

Egyéb
 Tokio, jacht
 Tokio, keresztnév